Napoleone Luigi Bonaparte (1804-1831), Re d'Olanda col nome di Luigi II
Napoleone III di Francia (1808-1873), primo presidente della Repubblica francese dal 1848 al 1852 e ultimo imperatore dei francesi dal 1852 al 1870
Luigi Girolamo Vittorio Napoleone Bonaparte (1914-1997), principe pretendente al trono imperiale di Francia come Napoleone VI dal 1926 alla morte